

Persone 
 Jannis Spyropoulos (1912-1990)  – pittore greco.
 Jean Spiropoulos (1896-1972) – giurista greco.
 Nikos Spyropoulos (1983 – )  –  ex calciatore greco.
 Panagiōtīs Spyropoulos (1992 – ) – calciatore greco.